Лариса Галадза () — канадский дипломат. Посол Канады на Украине (с 2019).

Биография 
В 1994 году окончила  Торонтского университета, получив диплом с отличием в области политических наук и этики. В 1996 году получила диплом магистра международных отношений в Карлтонском университете.

С 1996 года работала в Министерстве национальной обороны Канады, с 2001 года — в , с 2003 по 2006 годы — в . С 2006 года занимала пост директора по стратегической политике и исследованиям, затем старшего директора по вопросам политики национальной безопасности в Министерстве общественной безопасности Канады.

В 2012—2014 годах работала в Управлении Тайного совета в должности директора по вопросам деятельности Комитета по социальным вопросам Кабинета министров.

В 2014—2016 годах — генеральный директор Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

В 2016—2019 годах — генеральный директор программы миротворческих операций и стабилизации в глобальных делах МИД Канады .

С 2019 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады на Украине. 26 ноября 2019 вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины , а 19 декабря 2019 года вручила их оригиналы президенту Владимиру Зеленскому.

Примечания 

Послы Канады на Украине
Выпускники Карлтонского университета
Выпускники Торонтского университета